Чемпионат мира по поло разыгрывается с 1987 года.

Чемпионаты

Рейтинг команд

Ссылки 
Поло